Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kamen zwei Lucky Loser. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. Juli 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 126 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Saanen